Georg Spiegelberg ist der Name folgender Personen:

* Georg Spiegelberg (Geistlicher), deutscher Geistlicher 
 Georg Spiegelberg (Bankier) (1848–1913), deutscher Bankier und Kunstsammler